Port Hope – miejscowość w Kanadzie, w prowincji Ontario
Miejscowości w USA:
 Port Hope – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Huron
Gminy w USA:
 Port Hope (ang. Port Hope Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Beltrami